Rodolf I de Borgonya (~859 - 911), duc de Borgonya Transjurana (876 -888) i després rei (888-911)
 Rodolf I de França (890 - Auxerre, 936), duc de Borgonya (921-923) i rei de França (923-936)
 Rodolf I de Stade (? - 1124), comte de Stade i marcgravi de la Marca del Nord (1106–1114)
 Rodolf I d'Alemanya (Limburg, 1218 - Espira, 1291), Rei dels Romans (1273-1291) i duc d'Àustria, Caríntia, Estíria i marcgravi de Carniola (1276-1282)
 Rodolf I de Wittelsbach o Rodolf I de Baviera (Basilea, 1274 - Anglaterra, 1319), membre de la dinastia de Wittelsbach, duc de Baviera i comte palatí del Rin (1294-1317)
 Rodolf I de Bohèmia (1281 – 1307), rei de Bohèmia i rei titular de Polònia, duc d'Àustria i Estíria